Steven Kaye, född 1978 i Scarborough, Ontario i Kanada är en kanadensisk-grekisk före detta ishockeyspelare. Kaye spelade som junior med North York Rangers och Elmira College Soaring Eagles. Som senior fick han kontrakt med Edinburgh Capitals i British National League. Efter två år i Skottland flyttade han till Frankrike och spelade med Pingouins de Morzine-Avoriaz i Ligue Magnus. Därefter följde Nybro Vikings IF i Hockeyallsvenskan. Därefter följde framförallt franska och italienska lag fram till 2011 då han la ner spelarkarriären.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1978
Grekiska idrottare under 2000-talet
Grekiska ishockeyspelare
Idrottare från Ontario
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Kanadensiska ishockeyspelare
Levande personer
Män
Spelare i Edinburgh Capitals
Spelare i HC Merano
Spelare i Newcastle North Stars
Spelare i Morzine-Avoriaz
Spelare i Remparts de Tours
Spelare i Ritten Sport
Spelare i Arizona Sundogs